Den folgenden Fußballnationalmannschaften werden Unofficial-Football-World-Championships-Titel (UFWC) zugerechnet.

Gelb hinterlegte Mannschaften galten zeitgleich als UFWC-Titelträger und FIFA-Weltmeister.

Bis 1900

1900–1920

1920–1930

1930–1940

1940–1950

1950–1960

1960–1970

1970–1980

1980–1990

1990–2000 

Abweichungen (nur A-Nationalmannschaften):
 Kolumbien 26. Juni 1994 – 13. Juli 1995
 Brasilien 13. Juli 1995 – 21. Januar 1996
 Mexiko 21. Januar 1996 – 7. Februar 1996
 Chile 7. Februar 1996 – 1. September 1996
 Kolumbien 1. September 1996 – 23. November 1996
 Südkorea 23. November 1996 – 10. Dezember 1996
 Kuwait 10. Dezember 1996 – 18. Dezember 1996
 Vereinigte Arabische Emirate 18. Dezember 1996 – 21. Dezember 1996
 Saudi-Arabien 21. Dezember 1996 – 3. Oktober 1997
 China 3. Oktober 1997 – 17. Oktober 1997
 Iran 17. Oktober 1997 – 24. Oktober 1997
 Saudi-Arabien 24. Oktober 1997 – 12. Dezember 1997
 Brasilien 12. Dezember 1997 – 10. Februar 1998
 USA 10. Februar 1998 – 15. Februar 1998
 Mexiko 15. Februar 1998 – 24. Februar 1998
 Niederlande 24. Februar 1998 – 7. Juli 1998

2000–2010

2010–2020

Ab 2020

Liste aller Spiele

Häufigkeit des Wechsels 

 Freundschaftsspiele: 82×
 British Home Championship: 43×
 WM-Endrundenspiele: 33× (davon 8 Endspiele)
 WM-Qualifikationsspiele: 23×
 EM-Qualifikationsspiele: 15×
 Sonstige Turniere: 13×
 Copa América: 11× (davon 2 Endspiele)
 EM-Endrundenspiele: 9× (davon 2 Endspiele)
 UEFA Nations League: 6× (davon 1 Endspiel)

Anmerkung: Zwei Spiele der British Home Championship waren gleichzeitig EM- bzw. WM-Qualifikationsspiele und sind bei allen drei Spieltypen berücksichtigt worden

Anmerkungen zu den Tabellen:

Weblinks 
 UFWC-Homepage
 Inoffizielle Fußballweltmeisterschaft bei rsssf.com (englisch; Hier wird das Spiel am 31. Januar 1995 zwischen Kolumbien und der U-21-Mannschaft von Südkorea, bei dem die südkoreanische Mannschaft gewann, nicht als Titelspiel gewertet und von da ab unterscheidet sich die Liste von der auf der UFWC-Homepage. Erst ab dem 26. Juni 1996 mit dem Spiel Frankreich gegen Tschechien bei der EM sind beide Listen wieder konform.)

Unofficial Football World Championships Sieger